Вязники — название населённых пунктов в России.

 Вязники — город в Вязниковском районе Владимирской области.
 Вязники — железнодорожная станция в городе Вязники.
 Вязники — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Вязники — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Вязники — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Вязники — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Вязники — посёлок в Ржаксинском районе Тамбовской области.

См. также 
 Большой Вязник
 
 Вязноватовка